Национальный чемпионат I 1981/1982 () — 80-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1981/1982
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1981 году
Спорт в Венгрии в 1982 году